Qinghe (kinesiska: 清河, 清河街道) är en sockenhuvudort i Peking i Kina.  Qinghe ligger  i Haidian-distriktet i norra Peking utanför Femte ringvägen och i området där ringvägen ansluter till G6 Jingzangmotorvägen och Badalingmotorvägen. Andra artillerikårens kommando är beläget i Qinghe.

Qinghe ligger  meter över havet och antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Terrängen runt Qinghe är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Qinghe. Runt Qinghe är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. och det är i huvudsak tätbebyggt.

Kommentarer

Källor 

Orter i Peking

WP:Projekt Kina
Haidian